Mala - objeto com alça para carregar outros objetos.
Mala - personagem dos quadrinhos da DC Comics.
Mala, produtor musical inglês e membro dos Digital Mystikz

Localidades 

Mala - distrito da Região de Lima, Peru.

 Malå - comuna no condado da Bótnia Ocidental.
 Malå - localidade da comuna acima.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos